Madame Tallien est un film réalisé par Camille de Morlhon sorti en 1911 au cinéma.
 Madame Tallien est un film réalisé par Albert Capellani sorti en 1912 au cinéma.
 Madame Tallien est un film réalisé par Mario Caserini et Enrico Guazzoni sorti en 1916 au cinéma.